Дейкер — фамилия. Известные носители:
 Дейкер, Иоганнес
 Дейкер, Карл Фридрих